

Райс-Лейк — місто, штат Міннесота
 Райс-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Райс-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Райс-Лейк — переписна місцевість, штат Міннесота